Mount Savage ist der Name mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mount Savage (Kentucky)
 Mount Savage (Maryland)